
Molekulska formula -{C20H32O5}- se može odnositi na:
 Prostaciklin
 Levuglandin D2
 Levuglandin E2
 Prostaglandin D2
 Prostaglandin E2
 Prostaglandin H2